Skalsko
 Csehország
 Skalsko, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Skalsko, Pohoří településrésze a Nyugat-prágai járásban
Szkalszko
 Bulgária
 Szkalszko (bolgárul Скалско), település Gabrovo megyében